est un film franco-canadien réalisé par David Cronenberg et dont la sortie est prévue en 2024. Le tournage est prévu en 2023 à Toronto au Canada.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Réalisation : David Cronenberg
 Scénario : 
 Musique : 
 Décors : 
 Costumes : 
 Photographie : 
 Montage : 
 Production : Saïd Ben Saïd et Martin Katz
 Sociétés de production : SBS Productions et Prospero Pictures
 Société de distribution : CAA, FilmNation
 Pays de production : , 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : Thriller
 Durée : n/a
 Date de sortie : 2024

Distribution 
 Vincent Cassel : Karsh
 Léa Seydoux
 Viggo Mortensen
 Diane Kruger

Production

Genèse et développement 
En septembre 2022, le cinéaste canadien David Cronenberg révèle des détails sur la distribution et le tournage de son prochain long métrage, The Shrouds, lors d'une conférence de presse au Festival international du film de San Sebastian, où il a reçu le prix honorifique Donostia du festival.

Il déclare .

Le franco-tunisien Saïd Ben Saïd officiera en tant que producteur.

Attribution des rôles 
Cronenberg annonce en septembre 2022 que Lea Seydoux rejoint le casting, aux côtés de Vincent Cassel, mais il insiste :   malgré la présence de deux acteurs français. 

Ce sera la troisième fois, après Les Promesses de l'ombre et A Dangerous Method, que Vincent Cassel tiendra un rôle dans un film du Canadien.

Au casting, on retrouvera également Viggo Mortensen, acteur fétiche du réalisateur également présent dans Les Crimes du futur.

Tournage 
Le tournage du film se déroulera au printemps 2023 à Toronto, la ville natale de Cronenberg.

Notes et références

Liens externes 

Film réalisé par David Cronenberg
Thriller (film) canadien
Thriller (film) français
Film d'horreur canadien
Film d'horreur français
Film tourné au Canada
Film tourné à Toronto
Film français dont la sortie est prévue en 2024
Film canadien dont la sortie est prévue en 2024
Film en anglais